Torsåkers församling kan syfta på:
Torsåkers församling, Härnösands stift
Torsåkers församling, Uppsala stift
Torsåkers församling, Strängnäs stift

Se även
 Torsåkers socken.